Тарханова Катерина Сергіївна (нар. 1963, Москва, СРСР) — радянський і російський журналіст, кінокритик, колумніст, кандидат мистецтвознавства.
 Тарханова Глафіра Олександрівна (нар. 9 листопада 1983, Електросталь, Московська область, РРФСР, СРСР) — російська актриса театру і кіно.